Senat – jedna z najczęściej spotykanych nazw izb wyższych parlamentów.

Historyczny pierwowzór:
 Senat rzymski – organ w systemie politycznym starożytnego Rzymu

W Polsce:
 Senat – izba wyższa parlamentu I Rzeczypospolitej
 Senat – jedna z izb sejmu Księstwa Warszawskiego (1807–1815)
 Senat – jedna z izb Sejmu Królestwa Polskiego (kongresowego) (1815–1831)
 Senat RP – druga obok Sejmu RP izba polskiego parlamentu w latach 1921–1946 i ponownie od 1989

W innych państwach:
 Senat - izba wyższa parlamentu Antigui i Barbudy
 Senat – izba wyższa parlamentu Argentyny
 Senat – izba wyższa parlamentu Australii
 Senat – izba wyższa parlamentu Bahamów
 Senat – izba wyższa parlamentu Barbadosu
 Senat – izba wyższa parlamentu Belgii
 Senat – izba wyższa parlamentu Belize
 Senat – izba wyższa parlamentu Boliwii
 Senat – izba wyższa parlamentu Brazylii
 Senat – izba wyższa parlamentu Burundi
 Senat – izba wyższa parlamentu Chile
 Senat – izba wyższa parlamentu Czech
 Senat – izba wyższa parlamentu Demokratycznej Republiki Konga
 Senat – izba wyższa parlamentu Dominikany
 Senat – izba wyższa parlamentu Fidżi
 Senat – izba wyższa parlamentu Filipin
 Senat – izba wyższa parlamentu Francji
 Senat – izba wyższa parlamentu Gabonu
 Senat – izba wyższa parlamentu Grenady
 Senat – izba wyższa parlamentu Gwinei Równikowej
 Senat – izba wyższa parlamentu Haiti
 Senat – izba wyższa parlamentu Hiszpanii
 Senat – izba wyższa parlamentu Irlandii
 Senat – izba wyższa parlamentu Jamajki
 Senat – izba wyższa parlamentu Jordanii
 Senat – izba wyższa parlamentu Kambodży
 Senat – izba wyższa parlamentu Kanady
 Senat – izba wyższa parlamentu Kazachstanu
 Senat – izba wyższa parlamentu Kenii
 Senat – izba wyższa parlamentu Kolumbii
 Senat – izba wyższa parlamentu Konga
 Senat – wyższa izba organu ustawodawczego Księstwa Warszawskiego
 Senat – izba wyższa parlamentu Lesotho
 Senat – izba wyższa parlamentu Liberii
 Senat – izba wyższa parlament Madagaskaru
 Senat – izba wyższa parlamentu Malezji
 Senat – izba wyższa parlamentu Mauretanii
 Senat – izba wyższa parlamentu Meksyku
 Senat – izba wyższa parlamentu Nigerii
 Senat – izba wyższa parlamentu Pakistanu
 Senat – izba wyższa parlamentu Palau
 Senat – izba wyższa parlamentu Paragwaju
 Senat Rządzący – w Rosji, powołany w 1711 roku przez Piotra I. Senat ten zastępował monarchę podczas jego nieobecności, ale posiadał również szerokie uprawnienia podczas kiedy władca przebywał na miejscu.
 Senat – zlikwidowana izba wyższa parlamentu Południowej Afryki
 Senat – izba wyższa parlamentu Rumunii
 Senat – izba wyższa parlamentu Rwandy
 Senat – izba wyższa parlamentu Urugwaju
 Senat – izba wyższa parlamentu Saint Lucia
 Senat – izba wyższa parlamentu Senegalu
 Senat – izba wyższa parlamentu Stanów Zjednoczonych
 Senat – izba wyższa parlamentu Suazi
 Senat – izba wyższa parlamentu Tajlandii
 Senat – izba wyższa parlamentu Trynidadu i Tobago
 Senat – izba wyższa parlamentu Urugwaju
 Senat – izba wyższa parlamentu Włoch
 Senat – izba wyższa parlamentu Wybrzeża Kości Słoniowej
 Senat – izba wyższa parlamentu Zimbabwe

Inne senaty:
 Senat szkoły wyższej
 Senat stanu Vermont
 Senat Wolnego Miasta Gdańska
 Eerste Kamer – senat Holandii